Erik Švédský (20. dubna 1889, Stockholmský palác – 20. září 1918, Drottningholmský palác) byl švédský princ a vévoda z Västmanlandu.

Život 
Narodil se 20. dubna 1889 v Stockholmském paláci jako syn korunního prince Gustava a jeho manželky princezny Viktorie Bádenské. Princ Erik měl epilepsii a mírnou mentální retardaci. Přesná příčina nebyla zveřejněna, mohlo se jednat o nehodu při porodu. Byl popisován jako hezký a fyzicky zdravý. V krátkém rozhovoru nebylo patrné jeho mentální postižení, avšak po delším to bylo poznat.

Vzhledem k jeho stavu byl zřídka viděn na veřejnosti a vedl klidný život v ústraní podobně jako jeho současník princ Jan Britský. Vzhledem k tomu, že byl členem královské rodiny, byl přítomen na oficiálních královských fotografiích, ale neměl žádné oficiální úkoly. V letech 1907–1909 byla jeho rezidence postavena daleko od očí veřejnosti v Djursholmu.

Roku 1917 si stěžoval na žití v takové izolaci a bylo rozhodnuto, aby bylo jeho bydliště poblíž Stockholmu. Nicméně zemřel 20. září 1918 v Drottningholmském paláci na španělskou chřipku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Švédští princové
Bernadottové
Narození v roce 1889
Narození 20. dubna
Úmrtí v roce 1918
Úmrtí 20. září
Muži
Narození ve Stockholmu
Pohřbení v kostele Riddarholmen